

Особи 
 Загір — 35-й володар Багдадського халіфату
 Абдул Загір — прем'єр-міністр Афганістану
 Загір Шазада — афганський хокеїст на траві

Інше 
 Загір — в ісламі відкриті, зрозумілі значення священних текстів (насси), що не потребують алегоричних трактувань